Association Sportive d’Origine Arménienne de Valence – istniejący do 2005 roku francuski klub piłkarski z siedzibą w Valence.

Historia 
Klub Association Sportive d’Origine Arménienne de Valence założony został w 1920. Największym sukcesem ASOA Valence jest gra w Ligue 2. W Ligue 2 ASOA Valence występowało w latach: 1984-1985, 1992-2000 i 2002-2004. W 2005 roku klub ponownie wywalczył awans do Ligue 2, ale z powodu kłopotów finansowych klub został rozwiązany.

Na jego bazie powstał klub pod nazwą Association Sportive de Valence, który występuje w Championnat de France amateur 2 (piąty poziom ligowy)

Sukcesy 
 11 sezonów w Ligue 2
 ćwierćfinał Pucharu Francji w 1996

Znani piłkarze w klubie

Trenerzy w historii klubu 
 1984–11.1993:  Pierre Ferrazzi
 11.1993–1995:  Didier Notheaux
 1995–1998:  Léonce Lavagne
 1998–11.1999:  Bruno Metsu
 11.1999–09.2000:  Denis Zanko
 09.2000–2003:  Didier Notheaux
 2003–2005:  Alain Ravera
 2005:  Jean-Christophe Cano
 2005–2006:  Eric Vila
 od 2006:  Fabien Mira

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Francuskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1920
ASOA